Boni steht für:

 Boni (Volk), Ethnie in Kenia und Somalia
 Boni (Sprache), Sprache der Boni
 Boni (Benin), Arrondissement im Département Collines, Benin
 Boni (Burkina Faso), Gemeinde und Departement in Burkina Faso
 Boni (Niger), Dorf in der Gemeinde Makalondi in Niger
 Boni (Rote Barat Laut), ein Dorf auf der indonesischen Insel Roti, im Distrikt Rote Barat Laut
 alternative Bezeichnung der Optimaten, Politiker der späten Römischen Republik

Boni ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Boni (1881–1973), italienische Kochbuchautorin
 Aldo Boni (1894–1982), italienischer Fechter
 Alessio Boni (* 1966), italienischer Schauspieler
 Bruno Boni (1915–2003), italienischer Ruderer
 Carla Boni (1925–2009), eigentlich Carla Gaiano, italienische Sängerin
 Carmen Boni (1904–1963), italienische Schauspielerin
 Danièle Boni-Claverie, ivorisch-französische Politikerin
 Geraldina Boni, italienische Rechtswissenschaftlerin

 Giovanni Battista Boni (–1641), italienischer Instrumentenbauer
 Guido Boni (1892–1956), italienischer Turner
 Jim Boni (* 1963), italo-kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Leo Boni (1964/65–2022), italo-amerikanischer Jazz- und Blues-Musiker
 Lorenzo Boni (* 1967), italienischer Designer
 Luisella Boni (* 1935), italienische Schauspielerin
 Michał Boni (* 1954), polnischer Minister für Öffentliche Verwaltung und Digitalisierung
 Michele Giovanni Boni, siehe Michele Giambono (um 1400–1462), venezianischer Maler
 Nazi Boni (1909–1969), Schriftsteller und Politiker aus Obervolta
 Raymond Boni (* 1947), französischer Jazz-Gitarrist und Komponist
 Tanella Boni (* 1954), ivorische Dichterin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Boni pastoris
 Bonifikation
 Bony (Begriffsklärung)
 Boney
 Böni
 Bonis
 Bonus